Соревнования по стрельбе из лука в личном первенстве у женщин на летних Олимпийских играх 2020 года прошли с 23 по 30 июля на территории Парка Юмэносима. Квалификационный раунд состоялся 23 июля. В соревнованиях приняли участие 64 спортсменки из 40 стран. Олимпийской чемпионкой 2016 года в данной дисциплине является южнокорейская лучница Чхан Хе Джин.

Олимпийской чемпионкой стала представительница Южной Кореи Ан Сан, выиграв третье золото на Играх в Токио после побед в соревнованиях смешанных пар и на командном турнире. Серебро выиграла Елена Осипова, представляющая Олимпийский комитет России на играх 2020. Эта медаль стала первой в женских индивидуальных соревнованиях в истории России. Ранее медали в женском турнире выигрывали только представительницы СССР и Наталья Валеева, ставшая 3-й в составе Объединённой команды на летней Олимпиаде 1992 в Барселоне. Бронза отошла представительнице Италии Лучилле Боари.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3). По ходу соревнований время проведения соревнований менялось из-за тропического тайфуна Непартак, бушующего на территории Японии.

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

В ходе предварительного раунда олимпийский рекорд Лины Герасименко побила кореянка Ан Сан. Она сумела набрать 680 очков из 720 возможных, превзойдя рекорд украинки от 1996 года на 7 очков.

Предыстория 
Женский индивидуальный турнир лучников проводится 13-й раз подряд с 1972 года, когда стрельба из лука была полноценно возвращена в олимпийскую программу.

В сборной Южной Кореи произошли изменения — по результатам отбора не прошли в сборную олимпийские чемпион Ки Бо Бэ и Чхан Хе Джин.

На прошедших спустя два года после Олимпиады в Рио Азиатских играх в Индонезии, золото выиграла китаянка Чжан Синьян, победившая в финале индонейзийку Диананда Чойруниса. Бронзу завоевала кореянка Кан Чхэ Ён. Последний перед Олимпийскими играми чемпионат мира состоялся в июне 2019 года в Хертогенбосе. В женском индивидуальном турнире золотую медаль завоевала Лэй Цяньин, победив в финале в перестрелке Кан Чхэ Ён, а бронзовым призёром стала другая кореянка Чхве Ми Сун. Хотя чемпионат мира входил в систему отбора, призёры чемпионата попали на Олимпиаду, так как их сборные в командных турнирах уже квалифицировались и принести по три индивидуальные квоты.

Перед Олимпийскими играми были проведены три этапа Кубка мира. В конце апреля 2021 года в Гватемале золотую медаль выиграла индийская лучница Дипика Кумари, на втором этапе в Лозанне в конце мая победила россиянка Светлана Гомбоева, а на третьем этапе в Париже в июне вновь победила Дипика Кумари. На последнем состоявшемся Финале Кубка мира, который прошёл в сентябре 2019 года в Москве, победила кореянка Кан Чхэ Ён. Сезон 2020 года был отменён из-за пандемии коронавируса.

Квалификация 
Для стран, которые прошли квалификацию на командный женский турнир, предусмотрены три квоты. В индивидуальном турнире спортсменки, занявшие первые четыре места на чемпионате мира 2019 года в Хертогенбосе, приносили для своих стран квоты. Так, по одному месту получили Дания, Молдавия и Швеция. США, Мексика и Италия уже квалифицировалась на командный турнир заранее, в связи с чем квоты перешли на специальный квалификационный турнир.

Дополнительно квоты были распределены на континентальных Играх — на Европейских была разыграна одна путёвка (получили Нидерланды), на Панамериканских — Колумбия, на Африканских — Тунис. Оставшиеся путёвки были разыграны на специальных континентальных турнирах, которые проходили непосредственно перед Олимпиадой. Также дополнительные две путёвки были распределены по решению комиссии, а когда стало известно, что спортсменки Кот Д’Ивуара и Фиджи не преодолели олимпийский норматив, их путёвки были перераспределены по рейтингу и отошли Эстонии и Малайзии.

Формат соревнований 
В индивидуальных соревнованиях применяется олимпийская система плей-офф, начиная с 1/32 финала. По результатам предварительного раунда (72 стрелы) лучницы получают номер посева, который соответствует занятому месту. Затем, пары для первого раунда составляются по принципу лучшая против худшей (1-е место против 64-го). Матчи проходят по системе, введённой в 2009 году и применяющейся на Олимпийских играх в личных турнирах с лондонской Олимпиады 2012 года. Лучницы стреляют по сетам, победитель каждого определяется по результатам суммы трёх выстрелов. За победу в сете лучница получает 2 очка, за ничью — одно. Победителем матча становится та, кто первая наберёт 6 очков. При равенстве после пяти сетов (счёте 5:5) назначается перестрелка из одной стрелы, победителем становится та спортсменка, чья стрела лежит ближе к центру мишени.

Соревнование

Квалификационный раунд 
В квалификации спортсменки выполняют 12 серий выстрелов по 6 стрел с расстояния 70-ти метров. По итогам предварительного раунда составляется сетка плей-офф, где в 1/32 финала 1-й номер посева встречается с 64-м, 2-й с 63-м и т.д.

Плей-офф 
В поединках на выбывание спортсменки выполняют по три выстрела. Лучница, набравшая за эту серию большее количество очков, получает 2 очка. Если же обе лучницы набрали одинаковое количество баллов, то они получают по одному очку. Победителем пары становится лучница, первой набравшая 6 очков.

Финальный раунд

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания